Burston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk

 Burston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Burston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Burston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire